Alessandrino – proprio del periodo ellenistico di Alessandria d'Egitto
 Alessandrino – verso composto da due emistichi di almeno sei sillabe ciascuno, nei quali la sesta è accentata
 Alessandrino – il territorio circostante la città di Alessandria
 Dialetto alessandrino – variante della lingua piemontese parlata ad Alessandria
 Parco del Po Vercellese/Alessandrino – parco regionale
 Alessandrino – diminutivo del nome Alessandro
 Cardinale Alessandrino – appellativo prima del cardinale Michele Ghislieri e poi del pronipote cardinale Michele Bonelli

Nel comune di Roma Capitale 
 Alessandrino – quartiere XXIII
 Alessandrino – fermata della linea C della metropolitana di Roma 
 Acquedotto Alessandrino – acquedotto romano